Jan Baanders Sr. (1884-1966), Nederlands architect
 Jan Baanders Jr. (1918-1992), Nederlands architect, zoon van bovenstaande